dławik – rodzaj cewki indukcyjnej
 dławik – przepust kablowy
 dławik – tuleja ściskająca szczeliwo w komorze dławnicy
 dławik – element konstrukcji pochwy na broń
 dławik – obroża stosowana w tresurze psów
 dławik – ptak z rodziny dziwogonów
 dławik przepływu – rodzaj przepustnicy